Пияшев — фамилия; имеет женскую форму Пияшева.
 Пияшев, Иван Иванович (1907—1956) — советский деятель органов государственной безопасности, генерал-майор, командир Отдельной дивизии особого назначения (ОМСДОН) войск НКВД.
 Пияшева, Лариса Ивановна (1947—2003) — российский экономист, доктор экономических наук, профессор.